La NCAA Division I 1994 si è svolta nel 1994: al torneo hanno partecipato 60 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Play-in games

West regional

Northwest regional

Mideast regional

South regional

Final Four - Frank Erwin Center, Austin

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1994
NCAA Division I (pallavolo femminile)